Maillé (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Maillé (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Maillé (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes